Dans la mythologie grecque, Patrocle est un héros de la guerre de Troie, compagnon d'Achille ;
 En astronomie, 617 Patrocle est un astéroïde.

Plusieurs saints portent ce nom :
 Patrocle d'Arles, archevêque d'Arles () ;
 Patrocle de Bourges, ermite mort à Colombier (Allier) en 576 ;
 Patrocle de Troyes, appelé aussi Parre, martyr en 259, victime de la persécution de Valérien.